26P kan syfta på:

 Grigg-Skjellerups komet - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-61 - en rysk Progress farkost.